Assassin’s Creed — медіафраншиза французької компанії Ubisoft, заснована на однойменній серії комп'ютерних ігор. Налічує 11 основних ігор: перша — Assassin’s Creed — вийшла у 2007 році, остання — Assassin’s Creed Odyssey — 5 жовтня 2018 року. Крім основної лінійки ігор була випущена низка спін-офів. Ігри основної серії, що вийшли до Assassin’s Creed Odyssey, належать до жанру action-adventure; Assassin’s Creed Odyssey позиціонується розробниками, як гра у жанрі action RPG. Різні спін-офи серії належать до різних жанрів. Частини франшизи неодноразово перевидавались на нових платформах.

Відповідно до звіту, що був опублікований Ubisoft у вересні 2016 року, загальні продажі ігор серії Assassin’s Creed склали понад 100 мільйонів копій.

Ігри 
На даний момент серія налічує 23 гри, 12 з яких — ігри основної серії. Основні ігри в період з 2009 по 2015 рік виходили щороку.

Основні 

Вихід деяких ігор серії також супроводжувався випуском мобільних версій.

Інші

Майбутні 

В 2023 вийде нова гра цієї серії—«Assasin's Creed: Mirage». Фанати Assassin's Creed спочатку вважали, що дата виходу гру припаде на осінь 2023. Про цю версію стало відомо від фанатів, які встигли оформити раннє замовлення. 

Проте виявилося, що «Assasin's Creed: Mirage» вийде 15 травня. Вона вийде на PC, Xbox One, PS5 та PS4.

Посилання 

Assassin's Creed